Alexandria (česky Alexandrie) může být: 

v geografii 
Alexandr III. Makedonský, zvaný též Veliký, založil během své vlády několik měst jménem Alexandrie (řecky Ἀλεξάνδρεια, Alexandreia) a několik dalších přejmenoval, a to ve Středomoří, na Středním východě a ve střední Asii. Nejznámější z nich je egyptská Alexandrie, která stále existuje pod tímto jménem. 

Některé z Alexandrií, založených Alexandrem Makedonským:

 Alexandrie, Egypt
 Starověká Alexandrie

 Alexandria Asiana, Írán
 Alexandrie v Arianě, Afghánistán
 Alexandrie Kavkazská, Afghánistán
 Alexandrie na Oxu, Afghánistán
 Alexandrie Arachosianská, Afghánistán
 Alexandrie na Indu, Pákistán
 Alexandria Eschaté („nejzazší“), Tádžikistán
 Alexandrie na Latmu, dříve a později zvaná Alinda

další města a místa
 Alexandria (Severní teritorium), Austrálie
 Alexandria (Nový Jižní Wales), Austrálie
 Alexandria (Jamajka)
 Alexandria (Jižní Afrika)
 Alejandria, Bolívie
 Alessandria, Itálie
 Alessandria del Carretto, Itálie
 Alessandria del Rocca, Itálie 
 Alexandria (Britská Kolumbie), Kanada
 Alexandria 1, Kanada
 Alexandria 1A, Kanada
 Alexandria 3, Kanada
 Alexandria 3A, Kanada
 Alexandria (Ontario), Kanada
 Point Alexandria, Kanada
 Aleksandrija, Litva
 Alexandrium, starověké sídlo v Palestině
 Alexandria (Rumunsko)
 Alexandria (Řecko)
 Alexandria Troas, starověké město v Řecku
 Alexandria (Skotsko)
 İskenderun, Turecko
 Oleksandrija, Ukrajina 
 Alexandria (Alabama), USA
 Alexandria (Indiana), USA
 Alexandria (Jižní Dakota), USA
 Alexandria (Kentucky), USA
 Alexandria (Louisiana), USA
 Alexandria (Missouri), USA
 Alexandria (Minnesota), USA
 Alexandria (Nebraska), USA
 Alexandria (New Hampshire), USA
 Alexandria (New York), USA
 Alexandria Bay, New York, USA
 Alexandria (Ohio), USA
 Alexandria (Pensylvánie), USA
 Alexandria (Tennessee), USA
 Alexandria (Virginie), USA
 Alexandria Township (Kansas), USA
 Alexandria Township (Minnesota), USA
 Alexandria Township (New Jersey), USA
 Alexandria Township (Severní Dakota), USA
 West Alexandria, Ohio, USA

další významy
 Alexandrie (román) – historický detektivní román anglické spisovatelky Lindsey Davisové
 Ve fiktivním světě Tenebrae existuje městský stát jménem Alexandria.
 Podle starověké knihovny v egyptské Alexandrii pojmenoval norský spisovatel Jon Bing ve své knize Letopisy hvězdné lodi Alexandria hvězdnou loď, sloužící jako knihovna.